Nygellus är ett släkte av rundmaskar. Nygellus ingår i familjen Nygolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Nygellus